

Geografia 
 Oakley (Califórnia)
 Oakley (Idaho)
 Oakley (Kansas)
 Oakley (Michigan)
 Oakley (Utah)
 Oakley (Wyoming)

Outros 
 Oakley, Inc.
 Oakley Hall

Ver também 
 Oaklyn

Desambiguações de topônimos